399 км, 399-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 399 км — пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 815535.
 399 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Ярославская область). Код 304339.
 399 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 684369.
 399 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 066690.